Tang Peng (; * 4. Februar 1981 in Peking) ist ein Tischtennisspieler und Olympiateilnehmer aus Hongkong.

Werdegang 
Zunächst trat Tang Peng international unter der Flagge Chinas auf, seit 2005 ist er für Hongkong spielberechtigt.

Erste internationale Erfolge erzielte Tang Peng bei den Jugendmeisterschaften Asiens 1999, wo er mit der Mannschaft Chinas Erster wurde, im Einzel das Halbfinale und im Doppel mit Wang Hao das Endspiel erreichte. 2003 wurde er bei den Asienmeisterschaften der Erwachsenen Zweiter im Einzel und Sieger im Teamwettbewerb. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich in der Weltrangliste bereits unter den besten 50 Spielern.

Weitere internationale Auftritte folgten allerdings erst ab 2005, nachdem er zum Verband von Hongkong gewechselt war. 2007 nahm er an seiner ersten Weltmeisterschaft für Hongkong teil – seitdem war er bis 2016 bei allen Weltmeisterschaften vertreten – und spielte erfolgreich auf der Pro Tour, sodass er sich für die Pro Tour Grand Finals qualifizieren konnte.

2008 gewann er mit der Mannschaft WM-Bronze, auf der Pro Tour konnte er sich im Doppel mit Jiang Tianyi für die Grand Finals qualifizieren. Das Duo war auch 2010 erfolgreich und gewann in diesem Jahr Gold bei den Grand Finals. Tang Peng nahm 2010 zudem erstmals am World Cup teil und rückte im März auf Weltranglistenplatz 18 vor, womit er der bestplatzierte Spieler Hongkongs wurde. 2012 qualifizierte er sich für die Olympischen Sommerspiele. Hier wurde er mit der Mannschaft Vierter. Beim World Cup 2013 erreichte er mit dem Einzug ins Viertelfinale sein bisher bestes Ergebnis. Seit diesem Jahr spielte er im Doppel auch mit Wong Chun Ting, mit dem er 2014 drei World Tour-Titel gewinnen und bei den Grand Finals, genau wie im Einzel, ins Halbfinale einziehen konnte. Bei der WM 2015 kam er im Einzel ins Viertelfinale – sein bis dahin bestes Ergebnis – und verlor dann gegen den späteren Weltmeister Ma Long. Zu diesem Zeitpunkt stand er auf Weltranglistenplatz 11, seine beste Platzierung, die er ungewöhnlich spät mit 34 Jahren erreichte.

Er qualifizierte sich für die Olympischen Spiele 2016, schied im Einzel aber wie schon 2012 nach dem ersten Spiel aus. Mit der Mannschaft kam er ins Viertelfinale, genau wie bei der Weltmeisterschaft. In diesem Jahr spielte er im Doppel mit Ho Kwan Kit, mit dem er bei den Grand Finals das Halbfinale erreichte.

Privat 
Seit 2009 ist Tang Peng mit der Tischtennisnationalspielerin Tie Yana verheiratet.

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (abgerufen am 27. Juni 2014)
  (abgerufen am 27. Juni 2014)
  (abgerufen am 27. Juni 2014)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Hongkong)
Olympiateilnehmer (Hongkong)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer an den Asienspielen (Hongkong)
Chinese (Hongkong)
Geboren 1981
Mann